Kopsch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Helena Kopsch, deutsche Dichterin, Übersetzerin und Künstlerin
 Friedrich Wilhelm Kopsch (1868–1955), deutscher Anatom